Soavinandriana (district), een district van Madagaskar
Soavinandriana (stad), de hoofdstad van dit district
Soavinandriana (Analamanga), een plaats en commune in het Malagassische district Manjakandriana